Михаи́л Ви́кторович Мы́син (22 мая 1979, Волгоград) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Футболом начал заниматься в 7 лет. Первая команда — волгоградский «Ротор». Первый тренер — Сёмин Владислав Владимирович. С 2005 года выступал за екатеринбургский «Урал». Лучший бомбардир команды в сезоне-2007. 12 февраля 2009 года стало известно, что Михаил подписал контракт с владикавказской «Аланией». В середине сезона перешёл в нижегородскую «Волгу». В середине сезона-2010 вернулся в родной Волгоград, на правах аренды до конца сезона играл за «Ротор». 2 августа 2010 года был заявлен за сине-голубых.

В составе «Уфы» на его счету 20 игр и 6 голов.

19 июля 2012 года был заявлен за «Юрмалу».

Инцидент в матче первенства Волгоградской области 
В ноябре 2013 года в матче первенства Волгоградской области Михаил Мысин избил помощника главного судьи 17-летнего Владислава Мосиенкова. Мысин нанёс несколько ударов ему по лицу и два удара ногой. Главный арбитр встречи принял решение прекратить матч. Когда судейская бригада покидала поле, Мысин угрожал и второму помощнику судьи. Мосиенкову было на лицо наложено несколько швов, были зафиксированы телесные повреждения, в том числе —  сотрясение головного мозга. Родители пострадавшего обратились с заявлением по поводу произошедшего в полицию.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Волгоградской области подготовил обращение в исполком региональной Федерации футбола о пожизненной дисквалификации Мысина в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации футбола Волгоградской области.

13 февраля 2014 года на заседании КДК РФС было принято решение отстранить Михаила Мысина на два года от участия в матчах проводимых под эгидой РФС.

Личная жизнь 
Женат. Воспитывает дочь и сына.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Урал»
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Юрмала»
Игроки ФК «Север»